Ту — китайская фамилия (клан), букв. «мясник».

Известные Ту 
  （1500—1579) — чиновник династии Мин, один из участников борьбы с пиратами в начале 16 века.
 Ту Юю (р.1930) — лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии (2015)
 Мейлен Ту (род. 1978) — американская теннисистка.

Омографы 
Как Ту пишется фамилия 朱 при передаче через южные диалекты: ср. малайзийскую специалистку по фэншуй Лиллиан Ту.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии